Champetier ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Champetier de Ribes (1882–1947), französischer Jurist und Politiker
 Caroline Champetier (* 1954), französische Kamerafrau 
 Georges Champetier (1905–1980), französischer Chemiker